César Chávez, een Amerikaans vakbondsleider en burgerrechtenactivist van Mexicaans-Amerikaans origine
Cesar Chavez (Texas), een plaats in de Amerikaanse staat Texas